Premier Division 2017-2018 – edizione della competizione di calcio maschile gibilterrina 
 Premier Division 2017-2018 – edizione della competizione di calcio maschile sudafricana